Буэу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Моррасо. Занимает площадь 30,8 км². Население — 12368 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Bueu, Rias Baixas
 Museo Massó
 Proyecto BueuINforma

Муниципалитеты Понтеведры